Jaguary kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jaguariúna, kommunhuvudort, São Paulo, 
 Camanducaia (ort), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar